Fekete Oszkár (1876–1951), banktisztviselő, író, műfordító
 Fekete (Scari) Oszkár (1876–?), színházi karnagy
 Fekete Oszkár százados, I. világháborús repülőtiszt
 Fekete Oszkár – Schwartz Oszkár (1910–2003), erdélyi tanár, műfordító, helytörténész írói álneve